

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Gero Kretschmer y Alexander Satschko.

Cabeza de serie 

 ' Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Campeones)
  Marcelo Demoliner /  Igor Zelenay (Primera ronda)

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Finalistas)
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bangkok 2 2016